Als Europameisterschaft 1970 oder EM 1970 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1970 stattfanden:

 Badminton-Europameisterschaft 1970 in Port Talbot (Großbritannien)
 Dreiband-Europameisterschaft 1970 in Tournai (Belgien)
 Faustball-Europameisterschaft 1970 in Olten (Schweiz)
 Eishockey-Europameisterschaft 1970 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1970 in Stockholm (Schweden)
 Eishockey-Europameisterschaft der U19-Junioren 1970 in Genf (Schweiz)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1970 in Leningrad (UdSSR)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1970 in Innsbruck (Österreich)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft der Frauen 1970 in Heerenveen (Niederlande)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 1970 in Brüssel (Belgien)
 Formel-2-Europameisterschaft 1970
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1970 in Szombathely (Ungarn)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1970 in Ost-Berlin (DDR)
 Karate-Europameisterschaft 1970 in Hamburg (Deutschland)
 Naturbahnrodel-Europameisterschaft 1970 in Kapfenberg (Österreich)
 Ringer-Europameisterschaften 1970 in Ost-Berlin (DDR)
 Ruder-Europameisterschaften 1970 in Tata (Ungarn)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1970 in Kapfenberg (Österreich)
 Schwimmeuropameisterschaften 1970 in Barcelona (Spanien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1970 in Moskau (UdSSR)
 Wasserball-Europameisterschaft 1970 in Barcelona (Spanien)

!Europameisterschaft
1970